Банбери ( или ) — многозначный термин.

Топоним 
 Банбери — маленький город-рынок в Англии, расположен около города Оксфорд.
 Банбери — город в австралийском штате Западная Австралия.

Фамилия 
 Банбери, Алекс (род. 1967) — канадский футболист и тренер.
 Банбери, Кайли (род. 1989) — канадо-американская актриса.
 Банбери, Клинтон (род. 1949) — канадский конник, участник летних Олимпийских игр.
 Банбери, Селина (1802— 1882) — английская писательница и путешественница. 
 Банбери, Тил (род. 1990) — канадо-американский футболист,  нападающий; выступал за сборную США.